mátrix, matematikai fogalom, téglalap alakban elrendezett számhalmaz;
mátrix, betűöntő készülék a nyomdászatban;
mátrix, geológiai fogalom, üledékes vagy magmás kőzetek kitöltő anyaga;
mátrix, a belső szervek úgynevezett alapváza;
mátrix, a kompozitokban az erősítő anyagot magában foglaló főanyag;
 Matrix, számítógépes kommunikációs protokoll
Művészet
Mátrix (1999), amerikai tudományos-fantasztikus akciófilm;
Mátrix – Újratöltve (2003), a Mátrix folytatása;
Mátrix – Forradalmak (2003), a Mátrix trilógia befejező része.
Mátrix, a Transformers-univerzum fogalma
Mátrix (1993), Mátrix című kanadai filmsorozat